Esoscheletro – in zoologia è una struttura esterna, più o meno rigida, che ricopre il corpo di animali
 Esoscheletro – apparecchio cibernetico per potenziare le capacità fisiche dell'utilizzatore che lo indossa
 Esoscheletro – nella finzione, macchine di forma umanoide o animale che hanno al loro interno uno o più piloti